Metapa (Chiapas), une municipalité mexicaine.

 Metapa, autre nom pour Ciudad Darío, dans le département de Matagalpa.